Desa Widoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Widoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,20, long 110,91), 
 Desa Widoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,61, long 109,66), 
 Desa Widoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 111,12), 
 Desa Widoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,85, long 111,08), 
 Desa Widoro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 113,42), 

Robotskapade Indonesienförgreningar